

Patronyme 

Le patronyme Bastin provient du nom  ou Sébastien.

Il peut être décliné de différentes façons :
 il peut prendre une terminaison
 -e: Bastine,
 -é: Bastiné,
 -g: Basting,
 -i: Bastini
 le Ba- peut être remplacé par Bo- : Bostin

En néerlandais, on peut :
 remplacer le -in par:
 -ijn: Bastijn ou Bostijn,
 -en: Basten (ou -em: Bostem),
 -eijn: Basteijn,
 -eyn: Basteyn ou Bosteyn,
 -yn: Bastyn ou Bostyn
 y accoler le suffixe génitif -s: , Bastyns, Basteijns, Basteyns, voire Bassteyns
 parfois voire disparaitre le -n- (Bostys, Bostijs)

Bastin 
 Alexandre Bastin, joueur de rugby à XV français ;
 Cliff Bastin, footballeur anglais ;
 Désiré Bastin, footballeur belge ;
 Jean-François Bastin, journaliste et réalisateur à la RTBF ;
 Jean-François Abdullah Bastin, activiste musulman belge ;
 Joseph Bastin (1870-1939), prêtre catholique et linguiste belge ;
 Jules Bastin, chanteur lyrique belge ;
 Julia Bastin, philologue et traductrice belge ;
 Max Bastin, militant du Mouvement ouvrier chrétien en Belgique ;
 Roger Bastin, architecte belge.

Bastijns 
 Fons Bastijns, footballeur belge.